Thang ist der Nachname von:
 Ryan Thang (* 1987), US-amerikanischer Eishockeyspieler
San Thang (* 1954), australischer Chemiker